Тоха́рские языки́ (ārsí-kučaññe или арси-кушанские языки, ) — группа индоевропейских языков, состоящая из мёртвых «тохарского А» («восточно-тохарский» — ārsí") и «тохарского Б» («западно-тохарский» — kučaññe). На них говорили между I тыс. до н. э. и I тыс. н. э. на территории Таримской впадины (оазисы Турфан, Куча, Лоулань и др.). Дошедшие до нас памятники относятся к VI—VIII векам; первые из них обнаружил в начале XX века англо-венгерский путешественник Аурель Стейн. Название языков как «тохарские» — условное, так как самоназвание их носителей — ārsí и kučaññe, а «истинные» тохары-юэчжи к этим языкам не имели отношения.

Р. Келлог, Е. Швентнер, В. Краузе, В. Порциг, Э. Бенвенист отмечали особо тесные связи, объединяющие тохарский (языки арси и кушан) с фрако-фригийским, германским и балто-славянским языками. Италийские и особенно кельтские языки также имеют ряд общих архаичных черт с анатолийскими и тохарскими языками.

Носители и самоназвание 

В науке разделяют тохар на истинных (или настоящих, которые являются частью юэчжей, говоривших на восточноиранских северных диалектах, родственных языкам скифов, ушедших с кушанами на юг и давших имя области Тохаристан на территории современного Афганистана) и не истинных (псевдотохар) — собственно тех, на кого перенесли это имя китайцы и др., но говоривших на тохарских диалектах, не имеющих близкого родства с языками юэчжей и не называвших себя тохарами, в отличие от настоящих тохар. Носителем тохарских языков принято считать некий европеоидный народ, в науке называемый «псевдотохарами», а не племя иранского происхождения, упоминавшееся с V века до н. э. в китайских источниках под названием юэчжи, известное в науке как «истинные» тохары и впоследствии создавшее на территории Бактрии мощное Кушанское царство. С последними же принято связывать найденные в Синьцзяне таримские мумии, возраст наиболее древних из которых составляет 4000 лет. Кроме того, в пещерах оазиса Куча сохранилась фресковая живопись с изображениями людей того времени. Это европеоидное население появилось в местности, которая сейчас является северо-западной частью Китая, за 1000 лет до монголоидного. Вероятным источником миграций носителей тохарских языков в Синьцзяне была Минусинская степь — зона распространения афанасьевской культуры.

Самоназвание носителей не определено: в VI—VIII столетиях согласно Дж. П. Мэллори, возможно, kuśiññe «кучанский» (Тохарский B) и ārśi (Тохарский A); в одном из текстов Тохарского А имеется слово ārśi-käntwā, «На языке ārśi» (ārśi возможно родственно argenteus (лат.), то есть «серебряный, серебристый»); в «Британике» даётся альтернативная версия о связи этого названия с индо-иранским этнонимом «arya». Согласно же Дугласу Адамсу, тохары, возможно, называли себя ākñi, что означало «живущие на границе». Все предположения по этому поводу носят спекулятивный характер.

«Тохарами» носителей языков называют условно; термин Τοχάριοι заимствован из греческих текстов Птолемея и Страбона. Само наименование «» было предложено немецким исследователем Ф. В. K. Мюллером в 1907 и годом спустя поддержано известной парой исследователей тохарских языков Зигом и Зиглингом.
Название этих языков «тохарскими» в целом неточно, однако, тем не менее, остаётся в употреблении благодаря устоявшейся традиции и неопределённости сколь-нибудь единообразного точного эквивалента.

Сопоставление носителей агнео-кучанских языков с тохарами древних авторов началось с обнаружения буддистской рукописи на старотюркском, датируемой примерно 800 годом, в колофоне которой указано, что она была переведена с санскрита через язык twγry. Эмиль Зиг и Фридрих Мюллер предположили, что это слово относится к недавно открытому языку в районе Турфана. Прочитав его как toxrï, они связали его с этнонимом Tócharoi (то есть тохары, ), происходящим из индоиранских языков (, хот. ttahvāra, ), и предложил термин «тохарский».

В 1938 году Вальтер Хеннинг сопоставив использование термина «четыре тугри» (ctβ'r twyr’kc’ny), упоминавшегося в надписях начала IX века на согдийском, среднеперсидском и древнеуйгурском языках и несомненно связанного с twγry, пришёл к выводу, что он относится к региону на северо-восточном краю Таримской впадины, включающем Агни и Караходжу, но не Кучу. Таким образом, он сделал вывод, что упоминание в колофонах относится к языку из Арги. Примечательно, что хотя термин twγry, вероятно, является древнетюркским обозначением [псевдо]тохаров, он не встречается в собственно тохарских текстах.

Историк Бернар Сержан объединил оба самоназвания языков, дабы создать альтернативный и не противоречивый термин для этой языковой семьи, арси-кучанские (Arśi-Kuči), недавно изменённый на агнео-кучанские (Agni-Kuči), однако это название не получило широкого распространения.

Языки 

Известны два тохарских языка — «тохарский А» («восточно-тохарский») и «тохарский Б» («западно-тохарский»), которые значительно отличаются друг от друга. Можно предположить, что пратохарский язык отделён от времени создания известных нам текстов промежутком примерно в 1000 лет. Наиболее распространён был «тохарский Б» («кучанский»), хотя в нём сохранилось больше архаических черт: в частности, он сохраняет пратохарские дифтонги (стянувшиеся в тохарском A в гласные «e» и «o») и конечные гласные «e», "o, " а̅, утраченные (последний — не во всех случаях) в тохарском A, двойственное число (почти исчезнувшее в тохарском A), уменьшительные суффиксы у существительных и др. «Тохарский А» («турфанский») в момент создания текстов предположительно был уже мёртвым языком и использовался буддистскими монахами исключительно в культовых целях, для фиксации сакральных текстов.

Существует предположение, что ещё один тохарский язык («тохарский С») был в ходу в оазисе Лоулань; об этом свидетельствует большое число тохарских заимствований в обнаруженных там текстах на пракрите.

Происхождение 

По-видимому, тохарские языки довольно рано откололись от других индоевропейских языков, так как они не обнаруживают особой близости с восточными индоевропейскими языками индоиранской ветви (противоположную точку зрения обосновывал В. Георгиев), зато имеют сходство с западными индоевропейскими языками.

По мнению Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, к тохарским языкам был близок язык гутиев. Однако сами гутии не оставили после себя текстов, кроме имён собственных, поэтому данная гипотеза не может считаться апробированной. Любопытны некоторые изоглоссы тохарских языков с хетто-лувийскими, например — совпадение звонких и глухих в одной серии смычных.

Письменность 

Тохарские тексты записаны особой формой индийского «косого» письма брахми, специально приспособленной для воспроизведения тохарской фонологической системы. Письменность брахми не является ни алфавитной, ни силлабической системой (т. н. akṣaras), а абугидой, где каждый символ в консонантной системе представляет собой согласный звук, за которым, по умолчанию, следует гласный -a. Чтобы изменить гласный, необходимо поставить диакритический (модифицирующий) знак. Тохарское брахми включает в себя ряд добавочных знаков — знак для согласного w, а также знаки, используемые для передачи сочетаний согласных с особым гласным неопределённого тембра, транслитерируемым как ä.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
/i/, /e/, /a/ (передается как ā) /u/, /o/, /ɨ/ (передается ä), /ə/ (передается a)

Дифтонги: (только Тох. Б): /əi/ (передается ai), /oi/ (передается oy), /əu/ (передается au), /au/ (передается āu)

Согласные 

Взрывные: /p/, /t/, /c/, /k/, /kʷ/ (передается как ku)

Аффрикаты: /ts/

Щелевые: /s/, /ɕ/ (передается как ś), /ʂ/ (передается как ṣ)

Сонанты: /w/, /j/ (передается как y)

Дрожащие: /r/

Носовые: /m/, /n/ (передается как ṃ в конце слов), /ɲ/ (передается как ñ)

Латеральные сонанты: /l/, /ʎ/ (передается как ly)

Морфология

Имя существительное 
В тохарских языках существовала характерная для архаичных индоевропейских языков система числа. Имелись: единственное число, двойственное число и множественное число. Как инновацию следует рассматривать парное число (парал), которое выражало естественным путём возникшие пары, например две руки, два глаза и т. д. Тох. A aśäṃ,Тох. Б eśane «оба глаза». (ИЕ*H₃ekʷ-iH₁ → прототох. *æśä + næ →тох. A aśäṃ, тох. Б eśane). Двойственное число, напротив, выражало случайно сложившиеся пары. Кроме того, в тох. была ещё одна инновация — появление плюратива, который образовывался с помощью окончания -aiwenta← ИЕ *oi-wo- «один» и использовался для выражения понятия «каждый в отдельности».

В тохарском полностью переосмыслено склонение существительных. Унаследованы лишь формы номинатива, генетива и аккузатива; причём последний в тохарском переосмыслен как так называемый «общекосвенный» падеж. Дополнительно к ним, тем не менее, каждый из двух тохарских языков обладал шестью новыми, послеложными по происхождению, падежными формами, получаемыми путём присоединения неизменяемых послелогов к основе общекосвенного падежа.

 Агглютинативные конструкции в тохарском образуются, как выше указано, путём присоединения послеложных конструкций к общекосвенному падежу, например: в тохарском А окончание -aśśäl является показателем комитатива, например yuk-aśśäl «с конём», yukas-aśśäl «с конями». Агглютинативные окончания дают следующие падежи: творительный, комитатив (совместный), локатив (местный), аблатив (отложительный), аллатив (направительный), перлатив (в тохарском А). Для тохарских языков характерна групповая флексия, например:
  тох. A poñcäṃ saṃsāris «всего, целого мира», где poñcäṃ «целый, весь» в общекосв. падеже, а saṃsāris «мир» в генетиве, в отличие от аналогичной лат. конструкции: tōtīus mundī, в которой и прилагательное (totus), и существительное (mundus) согласованы по падежу (в данном случае — генетиву).
 тох. А bodhisattveṃ swāreṃ rakeyo «сладким словом Бодхисаттвы», где существительное bodhisattve «Бодхисатва» и прилагательное swāre «сладкий, сладостный» стоят в общекосвенном падеже, а rake «слово» — в творительном падеже.
 тох. Б  kektseñ reki palskosa «сквозь тело, слово и мышление», где последнее из склоняемых существительных palsko «мысль, мышление» стоит в перлативе, а другие два существительных — в косвенном падеже.

Образец склонения тохарского A существительного käṣṣi «учитель»:

Таблица примеров склонений в тохарском 

Примечания: Формы, помеченные звёздочкой, не засвидетельствованы прямо, а восстановлены с помощью сравнительно-исторического метода.

Имя прилагательное

Наречие

Местоимение 
В тохарских языках существует две формы личных местоимений: независимые и суффигированные (энклитики).

Тохарский А.
В тохарском А в единственном числе личное местоимение имеет мужской и женский род, что нехарактерно для других индоевропейских языков.

Тохарский Б.

В добавление к независимым формам личных местоимений тохарские языки имеют также энклитические формы 1, 2 и 3-го лица.

К этим формам добавляются вторичные (агглютинативные падежные оканчания), которые создают грамматические отношения: направительный падеж тох A. -n-ac (-ṃ + -ac), тох Б.  -ne-ś «к нему, к ней»;тох Б. отложительный падеж -c-meṃ «от тебя».

Тохарск. A ṣñi, тохарск. Б ṣañ.

Числительное 
Тох. А/Б
1 sas, se; 2 wu, wi; 3 tre, trai; 4 śtwar, śtwer; 5 päñ, piś; 6 säk, skas; 7 spät, sukt; 8 okät, okt; 9 ñu; 10 śäk, śak; 100 känt, kante
Тох. А 10000 tmāṃ

Глагол 
В тохарских языках имеется три формы изъявительного наклонения: настоящее время (презенс), простое прошедшее (претерит) и прошедшее несовершенное (имперфект).
 1. Настоящее время выражает действие, происходящее в момент высказывания. Оно также служит для выражения будущего времени.

Примеры: Тох А.  Bārānasyac yäm «Я пойду в Варанаси» (Каши) является переводом санскритской формы глагола будущего времени Bārānasīm gamiṣyāmi. Тох Б. 'se cisa śpālmeṃ tākaṃ cwi aiskem «я отдам это кому-нибудь, кто лучше тебя».

Эта форма употребляется также в функции исторического презенса. Такой «сдвиг» глагольных времен является риторической техникой для более живого изображения происшедших событий.

 2. Прошедшее несовершенное выполняет две основные функции: выражает прошедшее действие, которое мыслится ещё происходящим в момент речи, и действие, постоянно происходившее в прошлом.

Примеры: Тох Б. kälymiṃ läkāṣyeṃ cey kom-pirkomeṃ ipprerne ka ṣ lyakār-ne «они смотрели на небеса, где они заметили его в восточной части (небес)».

Тох А.  tmäṣ ptāñkät käṣṣi… kospreṃnne ṣik tāwiṣ täprenäk sās tkaṃñkät nuṣā kälñā oki kāckeyo «когда бы Будда ни сделал шаг, Земля ревет и гремит как бы от радости».

 3. Простое прошедшее выражает действее, произошедшее в прошлом и законченное к моменту речи.

Пример: Тох Б.  piṅkte meñe āra  «пятый месяц закончился».

 Категория грамматического залога представлена действительным и медиопассивным залогами, как в древнегреческом. Формы страдательного залога образуются от форм медиопассива, вероятно при калькировании санскритских образцов. Некоторые глаголы засвидетельствованы сами в среднем залоге: trik-: тох. A trikatär, Б triketär, с окончанием -tär 3 л., ед.ч., среднего залога.
 В глагольной системе существовали 4 наклонения: изъявительное, сослагательное, желательное, повелительное. Категория времени слаборазвита — различаются настоящее и прошедшее времена в изъявительном наклонении. Будущее время изъявительного наклонения может быть выражено сослагательным наклонением.

Классы спряжения:

сноска: Формы, помеченные звёздочкой, не засвидетельствованы, а восстановлены путём использования сравнительно-исторического метода.
 Интересен факт наличия деепричастий с окончанием на -l, какое наличествует также в славянских языках и в армянском — и в том и в другом случае — формируя претерит (умерлЪ есть и mereal-e).

Претерит в тохарских языках является простым прошедшим временем. Он выражает законченное в прошлом действие, глагол, при этом, имеет совершенный вид.

Классы спряжения:

I класс.

A kot- B kaut- «разбивать»

Имперфект:
Действительный залог.
Тох. Б.

Медиопассив.

Неправильные глаголы.
Настоящее время'

 Причастия 
В тохарском A засвидетельствованы причастия настоящего времени действительного залога на — ant, например: trikant. Аналогичным образом причастная форма в тохарском A pekant «художник» гомологична по происхождению с лат. pingens «красящий», но ближе по значению к лат. pictor (художник), кстати тот же и.-е. корень мы видим в русском «писать», «писарь», «письмо».

 Словообразование 

 Образование глаголов от глаголов 
Тохарские глаголы характеризуются наличием двух глагольных основ — базовой и каузативной (или фактитивной). Пример из тохарского Б: основа глагола tsälpetär «он освобождается от страдания, умирает» является базовой, а основа tsalpäṣtär' «он освобождает от страданий, он причиняет смерть» является каузативной. Каузативное значение подчеркнуто, особенно когда глагол непереходен.

Различие между каузативной и базовой основами распространяется на настоящее время и претерит изъявительного наклонения, а также на сослагательное наклонение тохарского глагола.

Каузативная основа в тох. А образуется посредством дупликации (удвоения) корня в претерите. В тох. Б с помощью палатализации согласного звука ср. tsalpa и tsyālpāte.

Существовал ещё один способ образования каузатива — добавление общего для многих древних индоевропейских языков суффиксов, произошедших от ИЕ *-sḱ-, который в других и.е. языках, где он сохранился, может придавать глаголу инхоативное (начало действия) и итеративное (повторение действия) значение и *-s-. В тох. А использовался только суффикс *-s-, который после фонологических изменений приобрел форму -ṣ-. В тох. Б использовались оба суффикса- ИЕ*-sḱ- как -ṣṣ- в IX классе глагола и ИЕ*-s- как -ṣ- в VIII классе глагола.

 Отношения к другим индоевропейским языкам 

 Лексика 
В лексике обоих языков — значительное число слов несомненно индоевропейского происхождения. Помимо этого, представлены многочисленные заимствования из санскрита, как достаточно древние, так и поздние, неосвоенные (в их записи встречаются знаки, отсутствующие в собственно тохарских словах). Встречаются иранизмы и (по крайней мере, в тохарском B) китаизмы, вероятно, также тюркизмы. В тохарском A отмечено не менее нескольких десятков заимствований из тохарского B; напротив, достоверных примеров обратных заимствований практически нет. Полностью отсутствуют случаи заимствования глагольных лексем. Некоторые пласты лексики пока не поддаются надёжной этимологизации.

Многие слова трудно идентифицировать в силу их изолированности от контекста. Вот несколько примеров:
 A kukäl, B kokale (колёса): , , 
 B mit (mêl): , ,  (сравните также. «medd» ' на валлийском языке, крепкий напиток из мёда)
 A a B tu (ты): лат. tū, санскр. tvám, др.-русск. тꙑ, лит. tu, нем. du, арм. du, 
 Числа (A a B): 1 sas, se; 2 wu, wi; 3 tre, trai; 4 śtwar, śtwer; 5 päñ, piś; 6 säk, skas; 7 spät, sukt; 8 okät, okt; 9 ñu; 10 śäk, śak; 100 känt, kante

Примечания

Литература 
 Тохарские языки: Сб. статей/ Под ред. и со вступ. ст. В. В. Иванова. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.
 Бурлак, С. А. Историческая фонетика тохарских языков. М., 1995.

Ссылки 

 Konjugationstabellen für Tocharisch A und B
 Über 1000 Jahre verschollene Schrift entschlüsselt, Universität des Saarlandes, 22. August 2002.
 Auf der Spur verschollener Sprachen, campus. Zeitschrift der Universität des Saarlandes, Juni 2002. (Thema: Dr. Klaus T. Schmidt entschlüsselt Kharoshthi-Schrift mittels tocharischer Referenzen)
 Склонение
 Основы, склонения
 Классы глаголов
 Садданта на А-Тохарском с комментариями и грамматическими пояснениями
 Притча о Солнечном Восходе на тохарском Б с комментариями и грамматическими пояснения
 База текстов
 Курс уроков с объяснениями и примерами
 Онлайн-словарь
 Тохарское письмо
 Тохаро-английский словарик в 200 слов

Индоевропейские языки
Средневековые языки
Тохары